Ahmednagar (stad), een stad in de Indiase staat Maharashtra in het district Ahmednagar;
 Ahmednagar (district), het district rondom deze stad;
 Sultanaat Ahmednagar, een voormalig koninkrijk (15e-17e eeuw) rondom de stad.